

Prénom

Saints chrétiens et personnalités religieuses 
Albin peut désigner :
 Albin de Lyon (), évêque de Lyon ;
 Albin (mort en 1269), prélat écossais, évêque de Brechin.

Patronyme 

 Adolf Albin (1848-1920), joueur d'échecs roumain ;
 Eleazar Albin, naturaliste britannique ;
 Laure Albin-Guillot (1879-1962), photographe française ;
 Roger Albin (1920-2001), violoncelliste, chef d'orchestre et compositeur français.

Personnalité désignée par ce nom 
Albin peut désigner :
 Albin, nom francisé de Clodius Albinus, usurpateur romain (196-197), batu par Septime Sévère ;
 Albin, prénom d'un enfant suédois auquel les parents ne voulaient pas donner de prénom.

Toponyme 

 Albin, une municipalité américaine située dans le comté de Laramie au Wyoming.

Voir aussi